Bonifica ima više značenja:
 Bonifica, Ascoli Piceno
 Bonifica, Latina